Bernard Parmegiani – compositore francese
 Rosario Parmegiani – pallanuotista italiano